Lascoux ist der Nachname von:
Alain Lascoux (1944–2013), französischer Mathematiker
Jean Lascoux (1928–2008), französischer Physiker